Berriozar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Berriozar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Berriozar är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är San Cristóbal,  meter över havet,  km norr om Berriozar. Runt Berriozar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km sydost om Berriozar. Trakten runt Berriozar består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra